Albert Vallci (Voitsberg, 1995. július 2. –) osztrák labdarúgó, a St. Gallen játékosa.

Pályafutása 
2001-ben került a Lankowitz ifjúsági csapataiba, majd innen 2009-ben távozott a Kapfenberger együtteséhez. 2013. március 9-én mutatkozott be a második csapatban a Villacher SV ellen 4–0-ra elvesztett harmadosztályú bajnoki mérkőzésen, a 63. percben Michael Vollmann cseréjeként. 2014. május 13-án mutatkozott be az első csapatban az FC Liefering ellen kezdőként. 2015 januárjában a Lafnitz csapatába igazolt, amely a harmadosztályban szerepelt. 2016 nyarán két éves szerződést kötött az SV Horn csapatával. Július 16-án a kupában debütált a Traiskirchen ellen, a 62. percben Milan Bortel cseréjeként. Hat nappal később a Liefering elleni másodosztályú bajnoki találkozón debütált. A szezon végén aláírt 2018 júniusáig a szintén másodosztályú Wacker Innsbruck klubjához. 2017. július 28-án debütált a bajnokságban a Kapfenberger ellen, majd november 17-én első gólját szerezte meg a Floridsdorfer ellen. A szezon végén megnyerték a bajnokságot és feljutottak az élvonalba. 2018. július 27-én az Austria Wien ellen mutatkozott be az élvonalban. 2019 januárjában aláírt 2022 júniusáig a Red Bull Salzburg csapatához. Február 21-én debütált a belga Club Brugge elleni Európa-liga találkozón. 2022. augusztus 4-én a svájci St. Gallen három évre szerződtette.

Statisztika 
2022. május 29-i állapotnak megfelelően.

Sikerei, díjai 
Wacker Innsbruck:
2. Liga: 2017–18

Red Bull Salzburg:
Osztrák Bundesliga: 2018–19, 2019–20, 2020–21
Osztrák kupa: 2018–19, 2019–20, 2020–21

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Albert Vallci adatlapja a Transfermarkt oldalán 
 

Osztrák labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1995-ben született személyek
A Kapfenberger labdarúgói
Az SV Lafnitz labdarúgói
A Wacker Innsbruck labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
Az FC St. Gallen labdarúgói
Az Osztrák Bundesliga labdarúgói
Élő személyek